Miejscowości w USA:
 Woodlawn Park – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Woodlawn Park – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma